Simone II (219-199 a.C.) – sommo sacerdote
 Simon II di Clermont (c. 1210-1285/86) –  Seigneur (Signore) di Ailly, Maulette e Nesle (in Piccardia)
 Simone II di Clermont-Nesle (m. 1312/13) – vescovo francese di Noyon (1297-1301) e vescovo-conte di Beauvais (1301-1312 ca.)
 Simone II di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme
 Simone II di Isenburg-Kempenich
 Simone II di Kartli
 Simone II di Lippe (m. 1344) – signore di Lippe 
 Simone II di Lorena (1140-1207) – duca di Lorena *
 Simone II di Montfort (c. 1068-1104)
 Simone II di Senlis (c. 1098-1153) – conte di Huntingdon-Northampton 
 Simone II di Sponheim-Kreuznach 1270-1336 ca.) – conte di Sponheim-Kreuznach
 Simone II Gurieli (m. nel 1792) – principe georgiano di Guria (1788/89-1792)

Pagine correlate 
 Simeone II